Levinthal ist der Familienname folgender Personen:

 Cyrus Levinthal (1922–1990), US-amerikanischer Molekularbiologe
Daniel A. Levinthal (* 1957), US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler
 David Levinthal (* 1949), US-amerikanischer Fotograf
 Walter Levinthal (1886–1963), deutsch-britischer Bakteriologe

Siehe auch:
 Levinthal-Paradox